Велетово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Велетово — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Босния и Герцеговина 
 Велетово — село в общине Вишеград Республики Сербской.

Россия 
 Велетово — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.